, chimiste allemand
 Phil Karlson (1908-1995), réalisateur, scénariste et producteur américain.
Homonymie de patronyme germanique